Pompéu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pompéu (ort), Minas Gerais, 
 Pompéu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar